Juhani Räsänen (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1952, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
|1952-1953 || Ilves Tampere || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1953-1954 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||6 ||0 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor="F6FFB2"
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|1955-1956 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1956-1957 || Ilves Tampere || SM-sarja ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor="F6FFB2"
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|1962-1963 || TP-V || SM-sarja ||16 ||7 ||3 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1934
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace